Franco Bottari, scenografo;
 Giovanni Gaetano Bottari, filologo e teologo;
 Stefano Bottari, critico d'arte.